Улица имени Героя Советского    Союза Спекова улица в г. Бийске в бывшем Приобском районе. Идёт с востока на запад от улицы Прибыткова до  улицы Социалистической параллельно  улице Декабристов. Пересекает улицы Ленинградскую и Ломоносова. Имеет разрыв. Большая часть улицы не имеет асфальтового покрытия. Застроена преимущественно жилыми домами.

Важные объекты 
Спекова, 10/1 — городская телефонная станция АТС-31 (Городской узел связи № 6379).
Спекова, 16 — городской телецентр. Двухэтажное здание бывшей химчистки, после капитальной реконструкции в 1990-х в нём разместилась АО "Телерадиокомпания «РИФ» (они же вещатели на Телеканалах СТС и НТВ) телекомпания ТВ-КОМ, ОТН (вещатели на Телеканале ТНТ). Так же в этом здании находится студия городского радио (Микс-FM), и редакция одной из старейшей городской газеты «Бийский рабочий», рекламное агентство «Рекламные Технологии».

История улицы 
Находится в районе, имеющем историческое название «Квартал АБ», одна из самых его старых улиц. Интенсивная застройка этого района началась в середине 20 в. при строительстве посёлка сотрудников оборонного предприятия НИИ-9 (позже — АНИИХТ, в настоящее время — ОАО ФНПЦ «Алтай»). При этом сносились частные и коммунальные дома более ранней застройки.

Проблема «социального жилья» на Спекова 
В настоящее время на части улицы идёт строительство т. н. «социального жилья» на месте снесённых ветхих бараков. Строительство финансируется по федеральной программе переселения из ветхого жилья. Практически сразу после заселения летом 2012 года эти дома (Спекова 8, 8/1, 8/2) стали разрушаться, а жильцы жаловались на низкое качество строительства.. Проблема широко обсуждалась и обсуждается жителями города.
Городской и краевой властью официально объявлено, что компания-застройщик допустила при строительстве грубые нарушения технологии Летом 2013 г. проводились дополнительные работы по улучшению качества построенных домов.

Название улицы 
Улица названа в честь героя Советского Союза  Спекова А. В., на одном из домов сохранилась старая памятная табличка.

Ссылки  

 Спекова